Мещеряков, Александр Николаевич:
 Мещеряков, Александр Николаевич (род. 1951) — советский и российский историк-японист, доктор наук.
 Мещеряков, Александр Николаевич (1914—2005) — машинист локомотивного депо Ртищево-2 Приволжской железной дороги, Герой Социалистического Труда.